

Geografia

Castellar – frazione del comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo
Castellar – frazione del comune di Boves, in provincia di Alessandria
Castellar Guidobono – comune in provincia di Alessandria

Castellar – comune spagnolo della provincia di Jaén nella comunità autonoma dell'Andalusia
Castellar de la Frontera – comune spagnolo della provincia di Cádice nella comunità autonoma dell'Andalusia
Castellar de la Muela – comune spagnolo della provincia di Guadalajara nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
Castellar de la Ribera – comune spagnolo della provincia di Lleida nella comunità autonoma della Catalogna
Castellar de n'Hug – comune spagnolo della provincia di Barcellona nella comunità autonoma della Catalogna
Castellar de Santiago – comune spagnolo della provincia di Ciudad Real nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
Castellar del Riu – comune spagnolo della provincia di Barcellona nella comunità autonoma della Catalogna
Castellar del Vallès – comune spagnolo della provincia di Barcellona nella comunità autonoma della Catalogna
El Castellar – comune spagnolo della provincia di Teruel nella comunità autonoma di dell'Aragona

Castellar – comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.
Castellare-di-Casinca – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica nella regione della Corsica.
Castellare-di-Mercurio – comune francese del dipartimento dell'Alta Corsica nella regione della Corsica.

Biografie 
Juan Castellar y de Borja detto Castelar - cardinale spagnolo